Эль-Обейд:
 Телль эль-Убейд (Эль-Обейд) — древнее поселение на территории современного Ирака (в 6 км от развалин города Ура, до раскопок было погребено под одноименным холмом), по наименованию которого назван Убейдский феномен.
 Эль-Обейд — город в Судане, административный центр вилаята Северный Кордофан.